En Pologne, Paprotnia est le nom :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Paprotnia

dans la voïvodie de Łódź
 du village de Paprotnia, dans le powiat de Brzeziny
 du village de Paprotnia, dans le powiat de Rawa Mazowiecka
 du village de Paprotnia, dans le powiat de Zduńska Wola

dans la voïvodie de Lublin
 du village de Paprotnia

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Paprotnia, dans le powiat de Siedlce
 du village de Paprotnia, chef-lieu de cette gmina
 du village de Paprotnia, dans le powiat de Kozienice
 du village de Paprotnia, dans le powiat de Sochaczew